El término aplec puede aludir a:

Aplec, revista efímera en idioma catalán.
Aplec, reuniones culturales, folclóricas o reivindicativas que se realizan en territorios donde se utiliza la lengua catalana.